Come 2 Belgium kan verwijzen naar de volgende muziekstukken: 
Come 2 Belgium (album), een studioalbum van Skitsoy
Come 2 Belgium (single), een single van dit album

Homoniem muziekstuk